Ferdinand af Braunschweig kan henvise til flere personer:

 Ernst Ferdinand af Braunschweig-Lüneburg-Bevern (1682-1746) – titulær hertug af Braunschweig-Lüneburg-Bevern
 Ferdinand af Braunschweig-Wolfenbüttel (1721-1792) – titulær hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel, officer i dansk, britisk og preussisk tjeneste
 Frederik Carl Ferdinand af Braunschweig-Lüneburg-Bevern (1729-1808) – titulær hertug af Braunschweig-Lüneburg-Bevern, dansk officer
 Karl 2. Wilhelm Ferdinand af Braunschweig-Wolfenbüttel (1735-1806) – fyrste af Braunschweig-Wolfenbüttel og titulær hertug af Braunschweig-Lüneburg, feltmarskal i preussisk tjeneste